Giovanni Amato ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Amato (Musiker), Jazzmusiker 
 Giovanni Angelo Amato († nach 1615), italienischer Maler